Aldeanueva puede hacer referencia a:
 Aldeanueva de Santa Cruz, municipio de la provincia de Ávila. 
 Aldeanueva de la Vera, municipio de la provincia de Cáceres.
 Aldeanueva del Camino, municipio de la provincia de Cáceres.
 Aldeanueva de Guadalajara, municipio de la provincia de Guadalajara.
 Aldeanueva de Atienza, localidad del municipio de Condemios de Arriba, provincia de Guadalajara.
 Aldeanueva de Ebro, municipio de La Rioja.
 Aldeanueva de Cameros, localidad del municipio de Villanueva de Cameros, La Rioja.
 Aldeanueva de Figueroa, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldeanueva de la Sierra, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldeanueva de Campomojado, localidad del municipio de Casafranca, provincia de Salamanca.
 Aldeanueva de Portanovis, localidad del municipio de Castillejo de Martín Viejo, provincia de Salamanca.
 Aldeanueva (Miranda de Azán), localidad del municipio de Miranda de Azán, provincia de Salamanca.
 Aldeanueva de la Serrezuela, municipio de la provincia de Segovia.
 Aldeanueva del Codonal, municipio de la provincia de Segovia.
 Aldeanueva del Campanario, localidad del municipio de Boceguillas, provincia de Segovia.
 Aldeanueva del Monte, localidad del municipio de Riaza, provincia de Segovia.
 Aldeanueva de Barbarroya, municipio de la provincia de Toledo.
 Aldeanueva de San Bartolomé, municipio de la provincia de Toledo.